Torquemada kan syfta på

Geografi
Torquemada (kommun) –  i provinsen Provincia de Palencia
Torquemada (kommunhuvudort) – i provinsen Provincia de Palencia

Personer
Tomás de Torquemada, spansk storinkvisitor.
Juan de Torquemada, spansk kardinal och författare.
Fray Juan de Torquemada, spansk missionär.